Die Kininvie-Brennerei ist eine Destillerie in Dufftown, Moray, die Single-Malt-Whisky produziert. Die Destillerie gehört William Grant & Sons, die Destillate finden in deren hauseigenen Blended Whiskys Verwendung.

Geschichte 
Die Kininvie-Destillerie, eine der jüngeren Destillerien Schottlands, begann mit der Produktion am 4. Juli 1990. Die Destillerie wurde auf dem Gelände der Balvenie-Destillerie errichtet und besteht nur aus einem Brennhaus. Vor- und nachgelagerte Produktionsschritte werden von Balvenie übernommen. Es wird 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche produziert. Nahezu der gesamte Ausstoß wird in konzerneigenen Blends verwendet, am bekanntesten der Blended-Malt-Scotch-Whisky „Monkey Shoulder“. Kininvie war vorübergehend von 2010 bis 2011 geschlossen, produziert jedoch wieder seit 2012.

Produkte 
 Hazelwood Centenniel Reserve 20 Jahre, blended, released 2001
 Hazelwood 15 Jahre, Single Malt, released 2006
 Hazelwood Reserve 17 Jahre, released 2008
 Kininvie 23 Jahre, released 2013 in Taiwan
 Kininvie 23 Jahre, released als Batch 2 in 2014
 Kininvie 23 Jahre, released als Batch 3 in 2015

Siehe auch 
 Liste der schottischen Brennereien

Weblinks 
 website monkey shoulder
 

Whiskybrennerei (Schottland)
Unternehmen (Moray)
Gegründet 1990